Menedemus van Pyrrha, Platonische wijsgeer;
 Menedemus (cynicus);
 Menedemus van Eretria;
 Menedemus van Rodos, Oud-Grieks wijsgeer, leerling van Aristoteles en rivaal van Theophrastus;
 Menedemus van Crotone, tiran van Crotone in de 4e eeuw v.Chr.;
 Menedemus, veldheer van Alexander de Grote;
 Menedemus (redenaar);
 Menedemus (gastvriend van Julius Caesar).

Noten